Securigera može označavati:
 Securigera (Animalia),  rod kukaca ravnokrilaca (Orthoptera) iz porodice Romaleidae.
 Securigera (Plantae), sjekirica, biljni rod iz porodice Fabaceae.